My Body (Hadise), een single van Hadise uit 2008
 My Body (Young the Giant), een single van Young the Giant uit 2011